Q8 steht für:

 Audi Q8, Automodell
 Hongqi Q8, Automodell
 Q8, Markenname der Kuwait Petroleum Corporation

Q8